Jméno Quaoar může mít více významů:

Quaoar (božstvo) – bůh z mytologie indiánského kmene Tongva
(50000) Quaoar – transneptunické těleso pojmenované po výše uvedeném bohu